Ритсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1922—2008) — канадский хоккеист.
 Ритсон, Блейк (род. 1978) — английский актёр и режиссёр.
  (род. 1949) — английский футболист.